Minière ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Minière (* 1938), französischer Lyriker und Essayist
 Jérôme Minière (* 1972), französischer Musiker